Buckley Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckley Mountain (New York)
 Buckley Mountain (Utah)
 Buckley Mountain (West Virginia)